Чемпионат мира по борьбе 1992 года проходил 4-5 сентября в Вийёрбане (Франция). Соревнования проводились только среди женщин.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Вольная борьба (женщины)

Ссылки 
 FILA Database

борьба
Чемпионаты мира во Франции
Международные соревнования по борьбе во Франции